Villereau (Loiret) – francuska gmina w regionie Centre
 Villereau (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais